Vodesi – abitanti di Canton Vaud
Vodesi – abitanti di Vodo di Cadore